Meyen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Meyen
 Franz Julius Ferdinand Meyen